ASE steht für:
 Abteilung für Sondereinheiten, Landespolizeidirektion Wien
 Abuja Stock Exchange, Börse in Nigeria
 Academia de Studii Economice, Wirtschaftsakademie Bukarest 
 Accelerated Solvent Extraction, Extraktionstechnik der analytischen Chemie
 Adaptive Server Enterprise, Datenbankmanagementsystem, siehe Sybase
 Advanced Silicon Etching, siehe Reaktives Ionentiefenätzen
 Albert-Schultz-Eishalle, Eissportarena in Wien
 American Society of Echocardiography (Fachgesellschaft für Echokardiographie)
 Amplified Spontaneous Emission, siehe Superlumineszenz
 ASEAN, historischer FIDE-Code
 Association of Space Explorers, Raumfahrervereinigung
 Atemstimulierende Einreibung, Heilverfahren
 Athens Stock Exchange, die Athener Börse
 Atomstroiexport, russischer Kernkraftwerkshersteller
 Auslands- und Spezialeinsätze, Personenschutzeinheit des BKA
 Atemstimulierende Einreibung, Pflegerische Maßnahme

Ase steht für:
 Ase, Göttergeschlecht der nordischen Mythologie, siehe Asen (Mythologie)

Ase ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk D’Ase (* 1960), österreichischer Komponist

Åse bezeichnet:
 Åse Kleveland (* 1949), schwedisch-norwegische Musikerin und Politikerin
 Tone Åse (* 1965), norwegische Sängerin

-ase steht für:
 Enzym, als Wortendung von Enzymnamen

ase steht für:
 American Sign Language (ISO-639-3-Code), dominierende Gebärdensprache in den USA und Kanada

Siehe auch:
 Aase

ASE